

Беджиховиці — село в гміні Ольшина Любанського повіту Нижньосілезького воєводства
 Беджиховиці — село в гміні Ґлоґувек Прудницького повіту Опольського воєводства